Prima battaglia della Marna (1914)
Seconda battaglia della Marna (1918)